Орф — персонаж давньогрецької міфології
 Орф — прізвище. Відомі носії — Карл Орф, німецький композитор.
 21125 Orff — астероїд